Bausch & Lomb Championships 2007 в парном разряде проводился в 28-й раз. В основной сетке было 16 пар, одна из которых получила wildcard от организаторов.

Катарина Среботник защитила свой прошлогодний титул, но не в паре с японкой Синобу Асагоэ (завершившей карьеру), а в альянсе с итальянкой Марой Сантанджело.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)

<li> Надежда Петрова /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
<li> Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Bausch & Lomb Championships 2007